

Altro 
 Model Driven Engineering – ingegneria guidata dal modello

Codici 
 MDE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rionegro-José María Córdova, Medellín, Colombia
 mde – codice ISO 639-3 della lingua maba (Ciad)

Spettacolo 
Million Dollar Extreme – Troupe comica americana